Гаспариниса́ура () — род растительноядных динозавров из инфраотряда орнитопод, живших в позднемеловую эпоху (83,5—70,6 млн лет назад) на территории современной Аргентины.

Первые ископаемые остатки гаспаринисауры были найдены в 1922 году в провинции Рио-Негро. Типовой и единственный вид Gasparinisaura cincosaltensis назвали и описали Родольфо Кориа и Леонардо Сальгадо в 1996 году. Родовое название дано в честь аргентинского палеонтолога Зульмы Гаспарини (Zulma Nélida Brandoni de Gasparini, и буквально означает — «ящерица Гаспарини»), а видовое обозначает название города Синко-Сальтос, недалеко от которого обнаружили окаменелости. Родовое имя женского рода было выбрано из-за неправильного понимания того, что оно должно основываться на поле человека, в честь которого дано название.

История исследования 
Голотип MUCPv-208 был обнаружен в слоях формации Анаклето (Anacleto Formation), датированных ранним кампаном, около 83 миллионов лет назад. Он состоит из частичного скелета с черепом; отсутствует бо́льшая часть позвоночного столба. Паратип MUCPv-212 включает нижние элементы задних конечностей. В 1997 году были описаны три дополнительных образца: MUCPv 213 — частичный скелет с черепом, MCSPv 111 — посткраниальный скелет и MCSPv 112 — череп, задние конечности и таз. Три последних образца принадлежат молодым особям. В 2008 году были описаны гастролиты, найденные в брюшных полостях этих трёх особей.

Описание 

Гаспаринисаура была маленьким двуногим растительноядным динозавром. В 2010 году Грегори Пол оценил её длину в 1,7 метров, а массу в 13 килограммов.

Гаспаринисаура имела округлую, достаточно удлинённую голову. Глазницы очень большие и высоко поставлены. Довольно длинный затылок был нависающим. Тонкий передний отросток скуловой кости зажат между верхнечелюстной и слёзной костями; задняя часть скуловой кости высокая и широкая. Восходящий отросток квадратно-скуловой кости касается чешуйчатой кости, что является базальным признаком. Челюстные суставы опущенные. Верхняя челюсть несла 12 больших зубов, а нижняя — 13. Передние конечности легко устроены. Подвздошная кость короткая и опущенная; лобковая кость тонкая. Задние конечности относительно длинные и мощные с короткой бедренной костью и длинной остальной частью. Стопа длинная; первая плюсневая кость редуцирована до накостника — продвинутый признак. Хвост отличается пластинообразными треугольными шевронами, расширяющимися в сторону задней части.

Палеобиология

Гастролиты 
Гастролиты были представлены сформированными кластерами до 180 округлых и полированных камней со средним диаметром камня около 8 мм. Имея вес около 0,3 % от общей массы тела, они были достаточно массивными, чтобы функционировать в качестве желудочных жерновов (измельчение жёсткой и волокнистой растительной пищи). Надо сказать, что зауроподовым динозаврам было отказано в такой функции гастролитов из-за недостаточной относительной массы последних (0,03 % общей массы тела).

Гистология костей 
Для изучения микроструктуры костей у гаспаринисауры были отобраны посткраниальные кости 11 экземпляров. В кортикальном слое всех исследованных осевых и периферийных костей преобладала фиброламеллярная ткань, что является свидетельством быстрого остеогенеза и, соответственно, быстрого роста. Наличие линий задержки роста и/или колец, тем не менее, указывает что быстрый рост был периодическим. На раннем этапе развития (менее 60 % от размера самого большого экземпляра — MUC-Pv 213), Gasparinisaura имела быструю и устойчивую скорость роста. Затем общий темп роста снижался, о чём свидетельствует изменение внутренней ориентации волокон в матриксе, от неупорядоченно расположенной, грубоволокнистой ткани к параллельно расположенной, пластинчатой ткани. Gasparinisaura достигал половой зрелости до достижения скелетной зрелости, как это имеет место у других динозавров. В целом, стратегия роста Gasparinisaura схожа с другими базальными орнитоподами (например с Orodromeus).

Систематика 
Первоначально таксон рассматривался исследователями, как базальный игуанодонт, наиболее базальный член клады Euiguanodontia. Поздние исследования показали, что гаспаринисаура является базальным эуорнитоподом. Исследования 2013 года переместили род ещё выше по филогенетическому дереву, в базальные орнитоподы. В 2015 году для выяснения филогенетического положения Morrosaurus был проведён анализ на основе матрицы данных, состоящей из 230 признаков для 52 таксонов. В результате анализа гаспаринисаура попала в кладу Elasmaria с другими южноамериканскими и антарктическими базальными орнитоподами.

Ниже представлена кладограмма, построенная на основе анализа Rozadilla и коллег (2015):

В культуре 
Гаспаринисаура фигурировала в документальном сериале ВВС 2011 года «Планета динозавров» в серии «Новые гиганты».

Примечания 

Орнитоподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1996 году
Гаспарини, Зульма